Санта Ана Зегаче има више значења:

 Општина Санта Ана Зегаче (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Ана Зегаче (Санта Ана Зегаче, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику